Dette er en top-50-liste over Nordens største byer. Tallene er inklusiv forstæder, men ikke inklusiv den enkelte bys opland eller region hvori landdistrikter og andre byer indgår. En rankering er derfor ikke muligt da det kommer an på de administrative zoner som har forskellig befolkningstæthed og areal for optælling.

København er det tættest bebyggede byområde i Norden.

Tallene er fra forskellige årstal, så sammenligninger skal tages med forbehold.

Kilder 

Største byer